

Chimica 
 KOH – formula bruta dell'idrossido di potassio

Codici 
 KOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koolatah (Australia)
 koh – codice ISO 639-3 della lingua koyo

Altri progetti 

Formule molecolari